O Monaghan United foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Monaghan.

Ligações externas
 Página Oficial

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1979
Clubes de futebol extintos em 2012